Ива́н Назаре́нко:
 Назаренко, Иван Дмитриевич (1908—1985) — украинский советский историк и философ. 
 Назаренко, Иван Петрович (?—?) — Герой Социалистического Труда.
 Назаренко, Иван Тимофеевич (1915—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель Николаевского облисполкома (1953—1961).